Лев Василевский:
 Василевский, Лев Маркович (1876—1936) — русский поэт и театральный критик.
 Василевский, Лев Петрович (1904—1979) — советский разведчик, полковник государственной безопасности.